Соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх 2016 прошли 19 и 20 августа в спортивно-концертном комплексе «Олимпийская арена Рио».

В квалификационном раунде, состоявшемся 19 августа, приняли участие 26 спортсменок из 24 стран, при этом на предыдущих четырёх Олимпийских играх в квалификации выступало по 24 гимнастки. Десять лучших гимнасток по итогам квалификации выступили в финале многоборья 20 августа.

Начиная с 2000 года российские гимнастки неизменно выигрывали соревнования в индивидуальном многоборье. Перед началом Игр основной претенденткой на золотую медаль считалась 13-кратная чемпионка мира Яна Кудрявцева, которая за последние три года не проиграла ни одного финала в многоборье в рамках чемпионатов мира и Европы, а её главной соперницей называли другую россиянку — Маргариту Мамун. В итоге судьбу золотой медали решила ошибка, допущенная Кудрявцевой в упражнении с булавами. Несмотря на то, что во всех остальных упражнениях Яна показала лучший результат, по сумме баллов за все четыре упражнения олимпийской чемпионкой стала Мамун. Кудрявцева же стала обладательницей серебряной медали, отстав от Маргариты всего на 0,8 балла. Обладательницей бронзовой награды стала украинка Анна Ризатдинова, для которой Игры в Рио стали вторыми в карьере. В 2012 году Ризатдинова заняла в финале лишь 10-е место.

Медалисты

Квалификация 
Для выхода в финал соревнований спортсменкам необходимо было попасть в десятку сильнейших по сумме четырёх упражнений. Ещё две спортсменки проходили в резервный список и могли принять участие в финале, если одна из квалифицированных ранее гимнасток отказалась бы от участия в нём. В трёх упражнениях наибольшее количество баллов набирала россиянка Маргарита Мамун, которая и выиграла квалификацию. В упражнении с булавами лучший результат показала ещё одна россиянка Яна Кудрявцева. Всего 0,066 балла ей уступила украинка Анна Ризатдинова. Только две страны (Россия и Белоруссия) смогли заявить на Игры по две спортсменки. Американка Лора Зенг по сумме трёх упражнений имела шанс попасть в десятку сильнейших, однако неудачное исполнение последнего упражнения с лентой отбросило её на итоговое 11-е место.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международная федерация гимнастики